Kåtören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kåtören (vid Korsören, Korsholm), Österbotten, 
 Kåtören (vid Södra Vallgrund, Korsholm), Österbotten,

Se även
Kåtaören
Kålören

Robotskapade Finlandförgreningar